

Toponyme 

 Cormeilles, commune française de l'Eure ; gentilé : Cormeillais
 Cormeilles, commune française de l'Oise

Voir aussi 

Cormeilles-en-Parisis, commune française du Val-d'Oise ; gentilé : Cormeillais
Cormeilles-en-Vexin, commune française du Val-d'Oise
Montigny-lès-Cormeilles, commune française du Val-d'Oise

Cormeillais, fromage au lait de vache de la Normandie

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France